La ligne 16 du tramway de Bâle est une des treize lignes du tramway de Bâle.

Les arrêts de la ligne 16 du tramway 
La ligne relie l'arrêt  à l'arrêt  avec 18 arrêts répartis sur .

Références 

Tramway de Bâle

de:Basler Tramlinien#Linie 16 (BVB)